Maowulietibieke Entemake (ur. 19 listopada 1996) – chiński biegacz narciarski, zawodnik klubu China Military ski team.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 10 listopada 2017 roku, podczas zawodów rangi FIS w fińskiej miejscowości Olos, gdzie uplasował się na 57. pozycji w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2017 w fińskiej Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasował się na 122. miejscu na 126 sklasyfikowanych zawodników. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 22 lutego 2020 roku w Trondheim, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasował się na 27. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Rezultaty na stronie FIS 

Chińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996